Jméno a příjmení Josef Kupka má více nositelů:

 Josef Kupka (1862–1941) – český katolický kněz, biskup v Brně
 Josef Kupka (husitský biskup) (1916–2002) – český duchovní Církve československé husitské
 Josef František Kupka (1833–???) – český učitel